Behindertengleichstellungsgesetz steht für:

 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Deutschland
 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGStG), Österreich, siehe Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
 Kurztitel für Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), Schweiz
 Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGlG), Liechtenstein, siehe Behindertengleichstellungsgesetz (Liechtenstein)

Siehe auch:
 Gleichbehandlungsgesetz
 Gleichstellung (Behinderte) – zur Gleichstellungsgesetzgebung anderer Staaten
 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), Österreich